Савруха — топоним:
Савруха — разъезд в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Савруха — село в Похвистневском районе Самарской области.
 Савруха или Саврушка — река в Самарской области.